Kajetanów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Kajetanów (Iłża), Dorf der Gmina Iłża in der Woiwodschaft Masowien
 Kajetanów (Przedbórz), Dorf der Gmina Przedbórz in der Woiwodschaft Łódź
 Kajetanów (Puławy), Dorf der Gmina Puławy  im Powiat Puławski der Woiwodschaft Lublin
 Kajetanów (Wysokie), Dorf der Gmina Wysokie im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Kajetanów (Zagnańsk), Dorf der Gmina Zagnańsk in der Woiwodschaft Heiligkreuz